Târnova ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Târnova (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Târnova (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin

 in der Republik Moldau
 Târnova (Edineț), Dorf im Rajon Edineț

Siehe auch:
 Târnava
 Trnovo (Begriffsklärung)